Список коммун Швеции по состоянию на 1 января 2009 года.

Коммуны () являются органами местного самоуправления в Швеции. В настоящее время 290 коммун объединены в 21 лен (). В 1971 году формальные различия между городскими территориями и сельскими районами были устранены, а все коммуны в настоящее время единого типа без каких-либо местных законов или привилегий любого рода.

Примечания 

 
Население Швеции
Комм